|-
| 130901 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130902 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130903 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130904 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130905 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130906 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130907 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130908 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130909 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130910 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130911 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130912 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130913 - ||  || 6 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130914 - || 2000 WY || 17 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130915 - ||  || 18 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 130916 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130917 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130918 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130919 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130920 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Elmira || 
|-
| 130921 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130922 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130923 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130924 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130925 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130926 - ||  || 25 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 130927 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130928 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130929 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130930 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130931 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130932 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130933 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130934 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130935 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130936 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130937 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130938 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130939 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130940 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130941 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130942 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130943 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130944 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130945 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130946 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130947 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130948 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130949 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130950 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130951 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130952 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130953 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130954 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130955 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130956 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130957 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130958 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130959 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130960 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130961 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130962 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130963 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130964 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130965 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 130966 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130967 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130968 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130969 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130970 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130971 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130972 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130973 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130974 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130975 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130976 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130977 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130978 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130979 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130980 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130981 - ||  || 16 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130982 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130983 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130984 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130985 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130986 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130987 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130988 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130989 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130990 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130991 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130992 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130993 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130994 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130995 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130996 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130997 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130998 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130999 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 131000 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-